Lotari I (795 - 855), rei d'Itàlia, emperador d'Occident , fill de Lluís el Pietós
 Lotari II de Lotaríngia (835 - 869), rei de Lotaríngia, fill de Lotari I
 Lotari II d'Itàlia o Lotari d'Arle (926 o 928 - 950), rei d'Itàlia, fill d'Hug d'Arles
 Lotari I de França (941 - 986), rei carolingi
 Lotari II del Sacre Imperi Romanogermànic (o Lotari III) (1075 - 1137), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic